

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Koło Szkoły – część wsi Czubrowice  w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Koło Szkoły – część wsi Meszna Opacka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Koło Szkoły – część wsi Sobiecin w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Koło Szkoły – część wsi Grodzisko Górne w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Koło Szkoły – część wsi Wólka Grodziska w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Koło Szkoły – część wsi Przykop w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Koło Szkoły – część wsi Pień w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Koło Szkoły – część wsi Jagiełła w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza
 Koło Szkoły – część wsi Lutoryż w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Koło Szkoły – część wsi Lubla w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak